En botanique, une diaspore est un élément permettant d'accomplir la dissémination d'une espèce végétale (par reproduction ou par multiplication asexuée).
 En minéralogie, le diaspore est un hydroxyde d'aluminium naturel.